Монфа — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Монфа — коммуна во Франции, департамент Тарн.